Existen varios personas con este nombre:
 Luiz Henrique da Silveira. Político brasileño nacido en 1940.
 Luiz Henrique Mandetta. Médico y político brasileño nacido en 1964.
 Luiz Henrique Alves Angelo. Jugador de fútbol brasileño nacido en 1996.
 Luis Henrique Farinhas. Jugador de fútbol brasileño nacido en 1998.
 Luiz Henrique André Rosa da Silva. Jugador de fútbol brasileño nacido en 2001.
 Luis Henrique Tomaz de Lima. Jugador de fútbol brasileño nacido en 2001.
 Luiz Henrique Rios. Director de televisión brasileño.